Ekstraklasa 2018/2019 – 93. edycja oficjalnych mistrzostw Polski w piłce nożnej mężczyzn, po raz 85. przeprowadzona w formule ligowej, jako najwyższy szczebel w hierarchii. Organizatorem rozgrywek była Ekstraklasa SA, a brały w nich udział drużyny 16 profesjonalnych klubów piłkarskich. Sponsorem tytularnym był Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, w związku z czym obowiązywała nazwa marketingowa Lotto Ekstraklasa.

Wzorem pięciu wcześniejszych edycji sezon składał się z dwóch części: fazy zasadniczej (30 kolejek, 240 spotkań) oraz – następującej po niej – fazy finałowej w dwóch grupach (7 kolejek, 56 meczów), po raz drugi nie były jednak dzielone punkty pomiędzy obiema fazami. Zmagania rozpoczęły się 20 lipca 2018, a zakończyły 19 maja 2019 (przerwa zimowa trwała 63 dni). Łącznie rozegranych zostało 296 spotkań.

Beniaminkami byli: Miedź Legnica (po raz pierwszy w Ekstraklasie) i Zagłębie Sosnowiec (powrót na najwyższy szczebel po 10 latach przerwy). Tytułu mistrzowskiego broniła Legia Warszawa. Pierwszego gola rozgrywek strzelił w meczu Miedź Legnica – Pogoń Szczecin zawodnik gospodarzy Petteri Forsell.

Tytuł mistrzowski zdobył po raz pierwszy w historii Piast Gliwice. Królem strzelców został Igor Angulo, zawodnik Górnika Zabrze, zdobywca 24 bramek.

Format rozgrywek 
Sezon 2018/2019 był kolejnym rozgrywanym w formacie rozgrywek ESA-37, czyli z podziałem rozgrywek po rundzie zasadniczej na dwie grupy (A i B) po 8 drużyn. Podobnie jak w poprzednim sezonie, także i tym razem zespoły przystąpiły do rundy finałowej bez podziału punktów zdobytych w rundzie zasadniczej.

W grupie A zmieniono układ par w poszczególnych kolejkach rundy finałowej w porównaniu do tego obowiązującego w poprzednich latach; w grupie B nie uległ on natomiast żadnym korektom:

Drużyny

Runda zasadnicza

Tabela

Lider kolejka po kolejce

Miejsca po danych kolejkach

Wyniki 

|}

Runda finałowa

Tabela 

! 
|-
|colspan="12" bgcolor="white"| Grupa A
|-

 ||rowspan=4|

|-
|colspan="12" bgcolor="white"| Grupa B
|-
 ||rowspan=6|

Lider kolejka po kolejce 

, ,

Miejsca po danych kolejkach

Wyniki 

| 

|-
|colspan=9 align="center"| Grupa B
|}
|}

Statystyki

Bramki, kartki

Najlepsi strzelcy 

Po 37. kolejce.
Opracowano na podstawie: EkstraStats.

Najlepsi asystenci 

Po 37. kolejce.
Opracowano na podstawie: EkstraStats.

Klasyfikacja kanadyjska 

Po 37. kolejce.
Opracowano na podstawie: EkstraStats.

Rekordy drużynowe 

Źródło: pl.soccerway.com

Hat tricki

Bramki samobójcze

Klasyfikacja medalowa mistrzostw Polski po sezonie 
Tabela obejmuje wyłącznie kluby mistrzowskie.

Nagrody

Piłkarz miesiąca

Gala Ekstraklasy 
20 maja 2019 roku odbyła się Gala Ekstraklasy podsumowująca sezon.
 Bramkarz sezonu: Frantisek Plach (Piast Gliwice)
 Obrońca sezonu: Aleksander Sedlar (Piast Gliwice)
 Pomocnik sezonu: Joel Valencia (Piast Gliwice)
 Napastnik sezonu: Igor Angulo (Górnik Zabrze)
 Piłkarz sezonu: Joel Valencia (Piast Gliwice)
 Trener sezonu: Waldemar Fornalik (Piast Gliwice)
 Turbokozak sezonu: Jan Bednarek
 Młodzieżowiec sezonu: Patryk Dziczek (Piast Gliwice)

Prezesi, trenerzy i kapitanowie

Zmiany trenerów

Stadiony

Stroje i sponsorzy

Uwagi

Przypisy 

Ekstraklasa w piłce nożnej (2018/2019)